Název Hrabětice má více sídel:
 Hrabětice, obec v okrese Znojmo
 Hrabětice (Janov nad Nisou), část obce Janov nad Nisou v okrese Jablonec nad Nisou
 Hrabětice (Jeseník nad Odrou), část obce Jeseník nad Odrou v okrese Nový Jičín